Haus Ruhr heißen

 Haus Ruhr (Bösensell), ein Adelssitz bei Senden im Kreis Coesfeld
 Haus Ruhr (Hengsen), ein Adelssitz bei Holzwickede im Kreis Unna
 Haus Ruhr (Schwerte), eine Wasserburg in Schwerte im Kreis Unna